Feur ist der Familienname folgender Personen:

 Henri Feur (1837–1926), französischer Glasmaler
 Marcel Feur (1872–1934), französischer Glasmaler, Sohn von Henri Feur